Koemarkt (Purmerend)
 Koemarkt (Schiedam)
 Koemarkt (Noordwolde)
Koeienmarkt kan verwijzen naar:
 Woerdense Koeienmarkt